Silver Tower – wieżowiec we Frankfurcie nad Menem
 Silver Tower – wieżowiec w Poznaniu

Zobacz też 
 Silver Tower Center we Wrocławiu